Manson steht für:
 Manson (Film), US-amerikanischer Dokumentarfilm (1973)
 Manson Family, kriminelle Vereinigung um Charles Manson

Manson ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Manson (* 1985), schottische Schauspielerin
 Charles Manson (1934–2017), US-amerikanischer Verbrecher und Sektengründer
 Dave Manson (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 David Manson (* 1956), US-amerikanischer Posaunist, Komponist und Improvisationsmusiker
 Jakob von Manson (1724–1809), bayerischer General der Artillerie
 Jeane Manson (* 1950), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 JoAnn E. Manson (* 1953), US-amerikanische Epidemiologin und Präventionsmedizinerin
 Josh Manson (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Karl Manson (* 1991), neuseeländischer Ruderer
 Mahlon Dickerson Manson (1820–1895), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Marilyn Manson, bürgerlich Brian Hugh Warner (* 1969), US-amerikanischer Musiker
 Nikki Manson (* 1994), britische Hochspringerin
 Pat Manson (* 1967), US-amerikanischer Leichtathlet
 Patrick Manson (1844–1922), britischer Mediziner
 Philip Manson-Bahr (1881–1966), britischer Zoologe und Tropenmediziner
 Robert Manson (Regisseur) (* 1985), irischer Filmregisseur
 Robert Manson (* 1989), neuseeländischer Ruderer
 Shirley Manson (* 1966), schottische Sängerin
 Taylor Manson (* 1999), US-amerikanische Leichtathletin
 Wadim Arkadjewitsch Manson (* 1994), russischer Fußballspieler

Manson ist der Name folgender Ortschaften in den Vereinigten Staaten:
 Manson (Arkansas), im Randolph County
 Manson (Idaho), im Bear Lake County
 Manson (Indiana), im Clinton County
 Manson (Iowa), im Calhoun County
 Manson (Montana), im Pondera County
 Manson (North Carolina)
 Manson (Tennessee)
 Manson (Texas)
 Manson (Washington), im Chelan County

Siehe auch:
 Marilyn Manson (Band), US-amerikanische Rockband